Дейкен:

Города 
 Дейкен — город в общине Фриске Маррен провинции Фрисландия.

Фамилия 
 Клемент Дейкен — британский регбист.